Set It Off — студийный альбом канадской группы Thousand Foot Krutch, вышедший в марте 2001 года на лейбле DJD Recordings. Был переиздан в 2004 году с 6-ю композициями из альбома That’s What People Do.

Список композиций оригинальной версии

Список композиций переиздания 2004 года 

Альбомы Thousand Foot Krutch
Альбомы Tooth & Nail Records